Национальный чемпионат I 1980/1981 () — 79-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1980/1981
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1980 году
Спорт в Венгрии в 1981 году